Сезон 2014/2015 годов для клуба «Терек» (Грозный) был седьмым подряд, который клуб провёл в Российской футбольной премьер-лиге, заняв по его итогам 9-е место. В Кубке России в 1/32 финала проиграл команде «Газовик» (Оренбург). В течение всего сезона главным тренером клуба был Рашид Рахимов.

Состав

Ушли в аренду

Трансферы

Лето 
Ушли:

Зима 

Пришли:

Ушли:

Товарищеские матчи

Соревнования

Российская премьер-лига

Результаты по турам

Матчи

Итоговая таблица 

Источник: rfpl.org/tournament-table
i Локомотив участвовал в розыгрыше Лиги Европы 2015/2016 в качестве обладателя Кубка России 2014/2015.

Кубок России

Статистика

Выходы на поле и голы 

|-
|colspan="14"|Игроки ушедшие из клуба в аренду:
|-
|colspan="14"|Players who appeared for Terek Grozny no longer at the club:

|}

Бомбардиры

Дисциплинарные взыскания

Примечания 

Терек Грозный
Терек Грозный
Сезоны ФК «Ахмат»